Андрей Хованский:
 Хованский, Андрей Андреевич (ум. 1629) — русский воевода.
 Хованский, Андрей Иванович (ум. 1682) — боярин.
 Хованский, Андрей Петрович (ум. 1579) — дворецкий и воевода удельного князя Владимира Андреевича Старицкого.
 Хованский, Андрей Фёдорович — боярин на службе у ряда удельных князей в составе Великого княжества Московского.